Die Yonex Thailand Open 2020 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. Januar 2021 in Muang Thong Thani statt. Obwohl erst Anfang 2021 ausgerichtet, gehörten sie noch zur BWF World Tour 2020.

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Halbfinale)
 Anders Antonsen (1. Runde)
 Viktor Axelsen (Champion)
 Anthony Ginting (Halbfinale)
 Jonatan Christie (Viertelfinale)
 Ng Ka Long (Finale)
 Lee Zii Jia (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Finale)
 Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
 Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
 Carolina Marín (Champion)
 P. V. Sindhu (1. Runde)
 An Se-young (Halbfinale)
 Michelle Li (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (zurückgezogen)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (zurückgezogen)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Champions)
 Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Halbfinale)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (zurückgezogen)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (zurückgezogen)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Halbfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Halbfinale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (Champions)
 Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Viertelfinale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Finale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (zurückgezogen)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2020
Badmintonwettbewerb in Pak Kret
Badminton 2021